Comrie ist der Familienname folgender Personen: 

 Aaron Comrie (* 1997), schottischer Fußballspieler
 Bernard Comrie (* 1947), britischer Linguist, Direktor am MPI für evolutionäre Anthropologie, Leipzig
 Eric Comrie (* 1995), kanadischer Eishockeytorwart
 Leslie John Comrie (1893–1950), neuseeländischer Astronom
 Mike Comrie (* 1980), kanadischer Eishockeyspieler
 Peter Comrie (1868–1944), schottischer Mathematiker

Comrie ist der Name folgender Orte in Schottland:

 Comrie (Fife)
 Comrie (Perth and Kinross)

Comrie ist der Name folgender Objekte:

 (3521) Comrie, Asteroid des Hauptgürtels
 Comrie-Gletscher, Gletscher an der Westküste des Grahamlands, Antarktika